Das Premier Limited Overs Tournament 2014/15 war die 23. Saison des nationalen One-Day-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Das Turnier wurde zwischen dem 5. Dezember und 21. Dezember 2014 ausgetragen. Im Finale konnte sich der Colts Cricket Club gegen den Singhalese Sports Club mit 56 Runs durchsetzen.

Format 
Die 14 Mannschaften wurden in zwei Divisionen mit je sieben Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team vier Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden bekommen beide Mannschaften zwei Punkte. Die zwei Gruppenersten einer jeden Division qualifizierten sich für das Halbfinale, dessen Gewinner den Sieger des Turniers ermittelten.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe B 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Sri-lankische Cricket-Saison 2014/15
Premier Limited Overs Tournament